Исаак Каплан: Каплан, Исаак Львович (известен как: Измаил Львович Капланов; 1938—2011) — советский и белорусский композитор и исполнитель, автор песен и музыки. 
 Каплан, Исаак Михайлович (1924—1997) — советский художник кино, Народный художник России.